L'encapsulation (ou encapsulage) en général est la notion de mettre une chose dans une autre. En imageant, on peut voir que cette chose est mise dans une capsule. En particulier, on peut retrouver ce terme dans plusieurs domaines :

 en informatique :
 en programmation, l'encapsulation de données est l'idée de cacher l'information ;
 en téléinformatique, l'encapsulation est un procédé consistant à utiliser un autre protocole souvent situé dans la couche sous-jacente du modèle OSI ;
 en pharmacie galénique et dans le domaine de la vaccination, l'encapsulation consiste à enfermer une substance dans une capsule ; un principe actif (principe actif d'un médicament, enzymes, nanoparticules, ARN messager d'un vaccin à ARN…) peut être délivré de manière plus ou moins retardée et/ou contrôlée, nu ou encapsulé. Ainsi, l'ARN messager d'un vaccin génétique peut être encapsulé dans des nanoparticules lipidiques. L'encapsulation permet d'éviter la dégradation du principe actif (ou son action) avant qu'il n'atteigne la cible qu'on lui a assigné, par exemple en le protégeant de l'humidité, de la chaleur, de l'acidité, d'enzymes susceptibles de le dégrader, de biocides ou d'autres conditions extrêmes, améliorant ainsi sa stabilité et maintenant sa viabilité. Par exemple un médicament délivré oralement peut être encapsulé pour éviter la dégradation par les sucs digestifs lors du passage par l'estomac afin qu'il atteigne la muqueuse intestinale d'où il passera dans le sang. L'encapsulation peut aussi parfois permettre une diffusion lente du principe actif.
 on parle aussi de microencapsulation.
 en électronique, l'encapsulation désigne l'ensemble des techniques et processus utilisés pour protéger les composants et les circuits.
 en médecine, l'encapsulation est une propriété possible des tumeurs.
 en psychologie cognitive, l'encapsulation consiste à regrouper différents modules dans un système modulaire.
 dans le domaine de la construction, dénomination alternative de l'encapsulage.
 dans le domaine de l'alimentation ; l'encapsulation alimentaire utilise des principes similaires à l'encapsulage pharmaceutique, mais pour délivrer des agents d'intérêt alimentaire ou culinaires.